Makedonska republička nogometna liga je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Pelister" iz Bitolja.

Ljestvica 

 naselje Gjorče Petrov - danas dio Skoplja 
 Titov Veles - tadašnji naziv za Veles

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 539  
  

1974-75 1
MAK 1 republička 
1974-75 1 republička
1974-75